Das Juniorinnendoppel der Australian Open 1996 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerinmem waren Corina Morariu und Ludmila Varmužová.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorinnendoppel
1996